8 Bit, 8bit oder 8-Bit steht für:
 Byte, die Informationsmenge von 256 Zuständen
 8-Bit-Architektur, eine Prozessorarchitektur
 8-Bit (Spielereihe) eine Echtzeit-Strategie-Spielreihe von Petroglyph Games
sowie:
 Bitpop, elektronische Musikrichtung
 Eight Bit, japanisches Animationsstudio